Белена́ туркменская () — многолетние, реже двулетние, травянистые растения, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Тянь-Шань, Копетдаг и северные районы Ирана.

Произрастает по сухим каменистым и мелкоземистым склонам гор и ущелий, изредка в посевах.

Ботаническое описание 
Растение высотой до 1—1,5 м. Корень толстый, вертикальный, переходящий в короткое, многоглавое корневище, усаженное остатками чёрно-бурых чешуевидных листьев. Стебли простые или в верхней части ветвистые, толстые, крепкие, прямые, густо опушённые клейкими, извилистыми волосками, часто, особенно в верхней части, длинными и иногда образующими войлок на нижней.

Листья тёмно-зелёные, в молодости с обеих сторон усаженные сидячими и короткостебельчатыми железками и клейкими волосками, взрослые нередко лишь снизу по жилкам волосистые. Стеблевые листья длиной 8—20 (до 28) см, шириной 4—11 (до 19) см, кверху постепенно уменьшающиеся и нечувствительно переходящие в прицветные, в очертании продолговато-яйцевидные, длинно заострённые, реже треугольно-яйцевидные, менее длинно-заострённые, с усечённым или широко клиновидным основанием, слегка низбегающим на черешок, выемчато-крупно-зубчатые или надрезанные, или неглубоко перисто-лопастные, зубцы или лопасти треугольные, острые или заострённые; черешки широкие, плосковатые, опушенные клейкими, длинными, оттопыренными волосками, нижние иногда почти равные пластинке, верхние в два-три раза короче её. Прицветные листья выемчато-лопастные или зубчатые, но нередко и цельнокрайные, на коротких черешках, лишь самые верхние иногда почти сидячие.

Цветки сначала скучены на конце стебля и ветвей в извилинах, после цветения сильно удлиняющихся. Цветоножки длиной 2—8 мм, только, у самых нижних цветков иногда 2—2,5 мм. Чашечка в нижней части, густо оттопыренно-волосистая, во время цветения травянистая, мягкая, обратно-коническая, с почти равными трубке треугольно-ланцетными зубцами, длиной 2—2,5 см, при плодах длиной 2,7—4 см, твердеющая, трубчато-колокольчатая, с десятью продольными ребристыми жилками и выдающейся сетью поперечных жилок. Венчик длиной 3,2—4,5 см, снаружи железистопушистый, воронковидный, с чуть косым, широким отгибом, лопасти которого тупые, почти равные. Пыльники вдвое длиннее трубки, с волосистыми при основании нитями, прикрепленными в нижней части трубки. Завязь голая; столбик немного длиннее венчика.

Коробочка длиной 11—12 мм, в два-три раза короче облегающей её чашечки, открывается на верхушке плоской или слабо выпуклой крышечкой. Семена буровато-серые, глубоко и мелко ячеистые.

Цветёт в апреле — мае. Плодоносит в июне.

Таксономия 
Вид Белена туркменская входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Паслёновые
Флора Азии